Spezialität steht für:
 den Vorrang des spezielleren vor dem allgemeinen Tatbestand im Recht, siehe Lex specialis
 Produktmarke bzw. Herstellermarke, ein geschütztes eigenständiges Produkt 
 Delikatesse, bei Nahrungsmitteln
 einen Rechtsbegriff im deutschen Auslieferungsrecht
 Arzneispezialität, auch Pharmazeutische Spezialität, siehe Fertigarzneimittel
 Spezialitäten-Theater
 Spezialität des Hauses, siehe Signature Dish

Siehe auch:
 Special